Green 10 — десять екологічних позаурядових організацій, діючих на рівні Європейського Союзу.

До складу Green 10 входять:

 BirdLife International (European Community Office)
 :en:Climate Action Network Europe (CAN Europe)
 :en:CEE Bankwatch Network
 :en:European Environmental Bureau (EEB)
 :en:European Federation of Transport and Environment (T&E)
 :en:Health and Environment Alliance
 Friends of the Earth Europe (FoEE)
 Greenpeace Europe
 :en:Naturfreunde International (NFI)
 :en:WWF European Policy Office (WWF EPO)

Посилання 
 Офіційний сайт Green 10

Див. також 
 Сталий розвиток

Охорона природи
Міжнародні неурядові організації
Екологічні організації
Екологічна політика
Зелена політика